Plaats in Indonesië
 Kalijering (Padureso), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Kalijering (Pituruh), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java